Charte d'Athènes peut faire référence à :
 la charte d'Athènes, charte établie en 1931 sur la restauration des monuments historiques ;
 la charte d'Athènes, charte établie en 1933 sur la planification et la construction des villes ;
 la charte d'Athènes, charte établie en 1998 par le Conseil européen des urbanistes et qui donne des prescriptions pour l'aménagement des villes. Elle est souvent appelée « nouvelle charte d'Athènes » en référence à la charte d'Athènes de 1933.